

Patronyme 

 Simon Hantaï (1922-2008), peintre français d'origine hongroise ;
 Jérôme Hantaï (né en 1961), violiste et pianiste français ;
 Pierre Hantaï (né en 1964), claveciniste français.

Toponyme 

 District de Hantai